Сезон ФК «Хетафе» 2012—2013 - 30-й за ліком сезон футбольного клубу Хетафе і його 9-й сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу.

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Легенда

Ла-Ліга

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Примітки 

Getafe CF
Сезони ФК «Хетафе»